VT est un code qui signifie :
 VT,  ;
 VT, Inde, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 US-VT, Vermont, selon la norme ISO 3166-2:US ;
 VT, Vatican, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2.

VT est un sigle qui signifie :
 Les VT sont des automoteurs de la SNCF
 La Vigie Trafic (VT) est la position qui rend le service de gestion d'aire de trafic sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.
 Virtualisation, permet de créer des ordinateurs virtuels (...)
 Varatuomari, titre juridique en Finlande.